Анилокс (также анилоксовый или растровый вал) — вал, использующийся во флексографии для переноса и дозирования краски на печатную форму. Он обладает такими характеристиками, как линиатура и удельная краскоемкость анилокса.

Линиатура — это количество ячеек на определенную площадь, например, на дюйм. Это звучит как: «240 линий на дюйм».

Удельной краскоемкостью анилокса оценивается количество подаваемой краски на единицу площади (В Европе площадь измеряется в см³/м²).

Также встречается термин краскоперенос — вес краски, которую анилокс передаст на определенную площадь поверхности (г/м²).

См. также 
 Флексографская печать

Ссылки 
 АНИЛОКСОВЫЕ ВАЛЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Журнал «ФлексоПлюс» № 6-2003
 Контроль объема ячеек анилоксов. Журнал «Мир Этикетки» 4’2007
 Genetic Transfer Technology — прощай, анилокс?!. Журнал «ФлексоПлюс» (июнь 2011 г.)
 Анилокс конвертация BCM в Европейскую систему измерения.

Полиграфия